Илья Михайлович Максимов (род. 9 февраля 1970, Кронштадт, РСФСР, СССР) — российский художник, мультипликатор и режиссёр анимационного кино.

Биография 
В 1993 году окончил Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет (СПбГАСУ) по специальности архитектор. В том же году поступил на курсы художников-аниматоров на студию «Animation Magic» (Capitol Multimedia, Us.), где учился у режиссёров анимационного кино Александра Макарова и Рината Газизова. Работал там же в качестве ведущего аниматора до 1995 года.

В 1995 году получил приглашение на анимационную студию Рината Газизова, где принял участие как аниматор и раскадровщик в создании многих
анимационных рекламных роликов, а также анимационных музыкальных клипов для таких звёзд российской эстрады, как Ф. Киркоров, Н. Королёва,
А. Варум, М. Шуфутинский, Профессор Лебединский и др.

В 1997 году был приглашён на студию анимационного кино «Мельница», где дебютировал как режиссёр на проекте «Приключения в Изумрудном городе». В это же время как режиссёр и раскадровщик работал над анимационным сериалом «Technology» для «Poseidon Film Distributors LTD» (Великобритания).

Режиссёрский дебют в полнометражном анимационном кино состоялся в 2001—2003 годах на проекте «Карлик Нос». Фильм принял участие более чем в 30 фестивалях и был отмечен многими призами и наградами. Права на прокат фильма в Германии были приобретены немецким филиалом компании «Warner Brothers».

В 2004 году принял участие как раскадровщик, автор сценария и художник по персонажам в следующем полнометражном фильме «Алёша Попович и Тугарин Змей». В 2006 году в качестве режиссёра, раскадровщика, автора сценария и художника по персонажам работал над фильмом «Добрыня Никитич и Змей Горыныч». За время работы на студии «Мельница» подготовил и выпустил несколько курсов художников — аниматоров.

Параллельно принимал участие в разработке проекта «Смешарики» студии СКА «Петербург» и выступил в качестве режиссёра, раскадровщика на нескольких сериях сериала «Смешарики».

С 2008 по 2012 год преподавал в Санкт-Петербургском университете кино и телевидения: мастер курса «Режиссура анимационного кино».

С 2011 года принимает участие как режиссёр и раскадровщик в сериале «Летающие звери» на «Студии Да» — первом российском социальном медиа бренде.

Фильмография

Музыкальные анимационные клипы 
 «Зайка моя» (Филипп Киркоров)
 «Маленькая страна» (Наташа Королёва)
 «Не сегодня» (Анжелика Варум)
 «Пацаны» (Михаил Шуфутинский)
 «Малосольный огурец» (Профессор Лебединский)

Полнометражные мультфильмы

Анимационные сериалы

Примечания

Ссылки 
 Илья Максимов на сайте кинокомпании СТВ (кинокомпания)
 Илья Максимов на сайте animator.ru
 
 Яна Макарова «Анимационное кино в деталях» — «Кино на практике»
 Константин Бронзит, Илья Максимов, Владимир Торопчин  — интервью в журнале «Собака.ru»
 Юлия Воронина «Включите мультики!» — статья в «Российской газете»

Режиссёры мультипликации
Художники-мультипликаторы
Персоналии:Студия «Мельница»

Архитекторы России